В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Уитли ():
 округ '''Уитли''' — штат Индиана
 округ '''Уитли''' — штат Кентукки